Die 5. Basketball-Europameisterschaft der Herren (offiziell: Eurobasket 1947) fand vom 27. April bis 3. Mai 1947 in Prag statt. Europameister wurde der EM-Debütant aus der UdSSR, der nach der sieben Jahre zuvor erfolgten Eingliederung von Litauen und Lettland als Sowjetrepubliken von der erfolgreichen baltischen Basketball-Tradition profitieren konnte. Silber ging an den Titelverteidiger und Gastgeber Tschechoslowakei der einzige nichteuropäische Teilnehmer aus Ägypten gewann die Bronzemedaille.

Vorrunde 
Die Vorrunde wurde in vier Gruppen mit je zweimal vier bzw. zweimal drei Mannschaften ausgetragen. Der Sieger eines Spiels erhielt zwei Punkte, der Verlierer einen Punkt. Stand ein Spiel am Ende der regulären Spielzeit unentschieden, so gab es Verlängerung. Die jeweils ersten beiden Teams jeder Gruppe waren für die Zwischenrunden-Gruppen 1 und 2 qualifiziert und hatten bereits den achten Platz sicher. Die restlichen Mannschaften starteten in der Zwischenrunde in den Gruppen 3 und 4 und spielten die Plätze 9 bis 14 unter sich aus.

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Zwischenrunde 
Die jeweils ersten Beiden einer jeden Vorrundengruppe spielten in der Zwischenrunde in den Gruppen 1 und 2 um die ersten acht Plätze. Dabei erreichten die beiden Gruppensieger das Finale und spielten um den Europameister-Titel, die Zweitplatzierten waren für das Kleine Finale um Bronze qualifiziert. Die beiden Drittplatzierten qualifizierten sich für das Spiel um Platz 5, die Gruppenletzten für das Spiel um Platz 7.

Gruppe 1

Gruppe 2 

Sämtliche Mannschaften, die in ihrer Vorrundengruppe die beiden ersten Plätze für das Weiterkommen verpasst hatten, spielten in den Gruppen 3 und 4 die EM-Plätze 9 bis 14 aus. Dabei berechtigte der Gruppensieg an der Spiel-Teilnahme um Platz 9, während Rang zwei die Spiel-Teilnahme um Platz 11 bedeutete. Die beiden Gruppenletzten hatten dagegen das Spiel um Rang 13 zu bestreiten.

Gruppe 3

Gruppe 4

Finalrunde 
Spiel um Platz 13

Spiel um Platz 11

Spiel um Platz 9

Spiel um Platz 7

Spiel um Platz 5

Spiel um Platz 3

Finale

Endstand

Siehe auch 
 Basketball
 Basketball-Europameisterschaft

Weblinks 
 FIBA Europe Infos (englisch)

Basketballveranstaltung 1947
1947
Sportveranstaltung in der Tschechoslowakei
Sportveranstaltung in Prag